Флаг муниципального образования «Кури́льский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 сентября 2002 года как флаг муниципального образования «Курильский район» (после муниципальной реформы — муниципальное образование «Курильский городской округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1045.

Описание 
Первоначальное описание флага, утверждённое 30 сентября 2002 года, гласило:

«Белое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 с широкой голубой вертикальной полосой сложной формы, соответствующей полю герба Курильского района. На фоне синей полосы диагонально расположены три жёлтые рыбы, также соответствующие композиции герба района».

14 января 2010 года, решением Собрания Курильского городского округа № 4, было утверждено положение о флаге округа в новой редакции, которым, в частности, было изменено наименование муниципального образования в описании флага:

«Белое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 с широкой голубой вертикальной полосой сложной формы, соответствующей полю герба муниципального образования „Курильский городской округ“. На фоне синей полосы, диагонально расположены три жёлтые рыбы, также соответствующие композиции герба муниципального образования».

Символика 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования «Курильский городской округ» по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Основными фигурами флага являются жёлтые рыбы, имеющие многогранный смысл и аллегорически показывающие Курильские острова, на которых расположен Курильский район. Каждая из волн, изображённая в виде фигуры-бездны, показывает воды Тихого океана и Охотского моря, омывающие Курильские острова. Бездна, в которой сокрыта твёрдость, упорство и истинная сила, символизирует неумолимое течение времени, преодолевающее препятствия.

В то же время, зона Курильских проливов и прибрежные воды островов изобилуют рыбой, что является основным промыслом местного населения.

Жёлтый цвет (золото) — символ всего высшего, достойного славы, богатства, справедливости и великодушия.

Синий цвет (лазурь) — цвет моря, представляет глубину, постоянство и преданность, правосудие и совершенство.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, целомудрия, мира, взаимосотрудничества.

Примечания